Modesto est un patronyme d'origine Europe latine signifiant "modeste".  Il est fréquent en Amérique du Sud, l'Italie et le Portugal. Il est porté par les personnalités suivantes (par ordre alphabétique):

 Aílton de Oliveira Modesto (1980-), footballeur brésilien
 François Modesto (1978-), footballeur français
 Juan Francisco Martínez Modesto (1980-), footballeur espagnol
 Williams Silvio Modesto Verísimo (1953-2008), footballeur brésilien

Notes et références 

Patronyme italien
Patronyme portugais